Уи́тни (, ) — английская фамилия и происходящее от неё имя, также топоним.

Фамилия

А 
  (ур. Трэйн; 1824—1906) — американская писательница и поэтесса.
  (род. 1946) — американский гребец, участник Олимпийских игр (1972).
  (1873—1949) — американский железнодорожник и общественный деятель, президент Братства железнодорожников (1928—1949) и Ассоциации руководителей железнодорожных профсоюзов (1932—1935).
  (1858—1943) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1888).
  (род. 1957) — канадский специалист по компьютерным технологиям, разработчик языков программирования A+, K и Q.

Б 
  (род. 1956) — американский дипломат, посол США в Норвегии (2005—2009).
  — американский журналист, ведущий радиопередачи телерадиокомпании CBS World News Roundup (1999—2016).

Г 
 Уитни, Гарри:
  (1872—1930) — американский предприниматель и конезаводчик; владелец лошадей, побеждавших в соревнованиях «Тройной короны»: Кентуккийском дерби (1915, 1927), Прикнесских (1908, 1915, 1921, 1927—1928) и Бельмонтских скачках (1905—1906, 1913, 1918).
 Уитни, Гарри (1873—1936) — американский путешественник.
 Вандербильт-Уитни, Гертруда (1875—1942) — американский скульптор и меценат, основатель Музей Американского искусства Уитни в Нью-Йорке.
 Уитни, Грейс Ли (наст. имя — Мэри Энн Чейз; 1930—2015) — американская актриса.

Д 
 Уитни, Джеймс:
  (1835—1910) — американский библиотекарь, соонователь Американской библиотечной ассоциации.
  (1843—1914) — канадский юрист и политик, премьер-министр провинции Онтарио (1905—1914).
 Уитни, Джеймс Паундер (1857—1939) — британский церковный историк.
  (1905—1992) — американский звукоинженер, лауреат премии «Оскар» за звуковую составляющую спецэффектов (1944) и за лучший звук (1942).
  (ок. 1548 — ок. 1601) — английский поэт, брат Изабеллы Уитни.
  (1857—1891) — американский бейсболист, игрок клубов Национальной лиги.
  (род. 1988) — американский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз».
 Уитни, Джозайя (1819—1896) — американский геолог, брат Уильяма Дуайта Уитни.
 Уитни, Джон:
  (1850—1917) — американский католический священник, математик и педагог, президент Джорджтаунского университета (1898—1901).
  (1904—1982) — американский дипломат, посол США в Великобритании (1957—1961).
  (1917—1995) — американский аниматор, лауреат премии Уинзора Маккея (1981).
  (род. 1930) — британский радио- и телепродюсер, генеральный директор Независимой вещательной администрации (1982—1989), лауреат специальной премии Академии радио за службу радиовещанию (1989).
  (1819—1914) — американский бакалейщик и политик, мэр Бруклина (1886—1887).
 Уитни, Дэниэль Лоуренс (более известен как Ларри-кабельщик; род. 1963) — американский стэндап-комик, актёр кино и дубляжа и радиоведущий.

И 
  (1546/1548 — после 1624) — самая ранняя известная английская поэтесса, сестра Джеффри Уитни.
  (1878—1962) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Бруклинского музея.

К 
  (1864—1929) — американский спортивный и военный журналист, президент Американского Олимпийского комитета (1906—1910).
  (род. 1998) — американская легкоатлетка, золотая медалистка Олимпийских игр в эстафете 4×400 м (2020).
  (1899—1992) — американский предприниматель, чиновник и конезаводчик; владелец лошади Топ Флайт — победителя соревнований «Тройной тиары»: Акорнских скачек и «Американ Оукс» (1932).
  (1897—1969) — американский военный деятель и юрист, соавтор Конституции Японии.
  (род. 1971) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Сан-Антонио Спёрс» и «Вашингтон Уизардс».

Л 
 Уитни, Ларри (1891—1941) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

М 
  (род. 1959) — австралийский крикетчик и телеведущий, участник Кубка мира по крикету (1992).
 Уитни, Майрон Уильям (1836—1910) — американский певец.
 Уитни, Мэри Уотсон (1847—1921) — американский астроном.

Н 
  (1795—1850) — американский религиозный деятель, председательствующий епископ Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1847—1850).

О 
  (1919—1975) — американский автор комиксов, лауреат премии Айснера за юмористическую публикацию (2009).
  (1884—1967) — американский политик, вице-губернатор штата Южная Дакота (1931—1933).

П 
 Уитни, Пейн (Уильям Пейн Уитни; 1876—1927) — американский предприниматель и филантроп.
  (1905—1987) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис» и «Бостон Брэйвз».

Р 
 Уитни, Райан:
 Уитни, Райан (род. 1983) — американский хоккеист.
 Уитни, Райан (ур. Ньюман; род. 1998) — американская актриса.
  (род. 1936) — американский ватерполист, участник Олимпийских игр (1964).
 Уитни, Ричард (1888—1974) — американский финансист, президент Нью-Йоркской фондовой биржи (1930—1935).
 Уитни, Роберт (1904—1986) — американский дирижёр.
  (род. 1947) — американский легкоатлет, чемпион США (1967, 1968) и Панамериканских игр (1967) в беге на 440 ярдов / 400 метров с барьерами.
  (1928—1999) — американская журналистка, главный редактор журнала Glamour (1967—1998).
 Уитни, Рэй:
  (1930—2012) — британский политик, член Палаты общин (1978—2001).
 Уитни, Рэй (род. 1972) — канадский хоккеист.

С 
  — американский военный деятель, директор GPS (2015—2019).

Т 
  — американский специалист по компьютерным технологиям, лауреат премии Мари Пистилли Конференции по автоматизированному проектированию (2009) и премии Ари Нико Хаберманна Ассоциации компьютерных исследований (2012).
 Уитни, Томас:
  (1807—1858) — американский политик и писатель, член Палаты представителей (1855—1857).
 Уитни, Томас Портер (1917—2007) — американский дипломат, журналист, писатель и переводчик.
 Уитни, Томмасо (более известен как Томмасо Чиампа; род. 1985) — американский рестлер.

У 
 Уитни, Уиллис (1868—1958) — американский химик, основатель исследовательской лаборатории компании General Electric.
 :
 Уитни, Уильям Дуайт (1827—1894) — американский лингвист, брат Джозайи Уитни.
  (1840—1915) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве при Чикамоге (1863).
  (1841—1904) — американский финансист и политик, министр ВМС (1885—1889).
  (1851—1945) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
 Уитни, Уильям (1915—2002) — американский режиссёр.

Ф 
 Уитни, Филлис (1903—2008) — американская писательница.

Х 
 Уитни, Хасслер (1907—1989) — американский математик.
 Уитни, Хелен:
 Уитни, Хелен (ур. Кеньон Фортескью; 1914—1990) — американская актриса.
  — американский документалист, лауреат премии Гильдии сценаристов Америки за документальный фильм о текущих событиях (2001).
  (1939—2020) — американский баскетболист, игрок клубов Американской баскетбольной ассоциации «Нью-Джерси Американс» и «Каролина Кугарс».

Ч 
  (род. 1957) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Канзас-Сити Кингз».

Э 
 Уитни, Эли (1765—1825) — американский изобретатель и промышленник.
  (1821—1915) — американский скульптор.
  (род. 1979) — американская пловчиха, золотая медалистка Олимпийских игр в эстафете 4×200 м вольным стилем (1996).

Ю 
  (1913—1996) — американский инженер-энергетик, лауреат премии Николы Тест IEEE (1985).

Топоним 
 Уитни — самая высокая точка хребта Сьерра-Невада.
 Уитни — город в графстве Оксфордшир.
 Уитни — избирательный округ в графстве Оксфордшир.

Прочее 
 «Уитни» (2011—2013) — американский комедийный телесериал об Уитни Каммингс.
 «Уитни» (2015) — американский драматический телефильм об Уитни Хьюстон.
 USS Mount Whitney — корабль ВМФ США.
 Pratt & Whitney — американская фирма-производитель авиационных двигателей.

См. также 
 Класс Штифеля — Уитни
 U-критерий Манна — Уитни
 Теорема Уитни о вложении
 Зонтик Уитни
 Музей американского искусства Уитни